Velvet Goldmine:

 «Velvet Goldmine» — песня Дэвида Боуи
 «Бархатная золотая жила» () — фильм 1998 года, названный в честь песни Боуи.